Le Hénaff est un mot breton signifiant (Orthographe moderne Henañ) « le plus âgé » (cf. henañ).

Nom de famille 

 Alphonse Le Hénaff (1821 - 1884), peintre français ;
  ( - ), footballeur français ;
 Claude Le Hénaff (2 mai 1922 - 20 décembre 1995), officier de la France libre, Compagnon de la Libération ;
 Fañch Le Henaff (né le ), créateur de caractères et graphiste français ;
  (1884 - 1963), général français ;
 Germaine Le Hénaff, épouse Le Guillant, (1909 - 1996), militante associative française ;
 Goulwena an Henaff (1978 - ), présentatrice de télévision française de langue bretonne ;
 René Le Hénaff ( - ), cinéaste et monteur ;
 Thierry Le Hénaff ( - ), chef d'entreprise français ;
 Yves Le Hénaff ( - ), officier de marine et résistant français.

Noms dérivés 
 Lieutenant de vaisseau Le Hénaff, aviso de la Marine nationale, du nom d'Yves Le Hénaff.

Voir aussi 
 

Patronyme breton